Se refiere a tres municipios venezolanos:

Municipio Ezequiel Zamora (Barinas), cuya capital es Santa Bárbara.
Municipio Ezequiel Zamora (Cojedes), cuya capital es San Carlos.
Municipio Ezequiel Zamora (Monagas), cuya capital es Punta de Mata.